La Romana (provincie), een provincie in de Dominicaanse Republiek
La Romana (stad), een stad en gemeente in de Dominicaanse Republiek
La Romana (Alicante), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante